Spojení písmen N a O může mít různé významy:

NO 
 NO – kód ISO 3166-2 pro Norsko
 BS-NO – kód ISO 3166-2 pro North Abaco
 CM-NO – kód ISO 3166-2 pro provincii North
 oxid dusnatý – chemická sloučenina
 nepřátelská osoba – zkratka používaná v seznamech StB
 Normally Open – v elektronice/elektrotechnice: spínací kontakt (relé, spínače…) – doslova "normálně rozepnutý"
 SPZ slovenského okresu Námestovo

No 
 nobelium – chemický prvek

no 
 ne (v angličtině a španělštině) – částice záporu
 Národní obrození – obroda národní kultury
 tvar z českého jazyka
 hovorová zkrácenina slova "ano"
 citoslovce pro váhavou odpověď - "no", "nó"
 norština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 japonské písmeno の

no 
 n0 – Loschmidtova konstanta

no. 
 číslo (z latinského numero)

.no 
 .no – internetová doména nejvyššího řádu pro Norsko

№ 
 číslo (z latinského numero) – typografická ligatura

Zkratky
Značky
Základní a speciální esenciální léčiva dle WHO